Gonçalves Dias — poeta brasileiro

Pessoas
André Gonçalves Dias
Jorge Miguel Dias Gonçalves
Ney Gonçalves Dias
Marco Edson Gonçalves Dias

Geografia 
Gonçalves Dias (Maranhão)
Rio Gonçalves Dias

Outros
Gonçalves Dias (navio)

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos